Wageningen puede referirse a:

Wageningen: un ressort en Surinam.
Wageningen: localidad en Países Bajos.
Centro de investigación y universidad Wageningen.
FC Wageningen: club futbolístico.